Limestone Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Limestone Lake, British Columbia, sjö, 
 Limestone Lake, Manitoba, sjö,